If Stockholm Open 2007 — 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии ATP.

В 2007 году турнир прошёл с 8 по 14 октября. Соревнование продолжала осеннюю зальную серию турниров в Европе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Джеймс Блейк
 Парный турнир —  Кевин Ульетт /  Пол Хенли

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иво Карлович обыграл  Томаса Юханссона со счётом 6-3, 3-6, 6-1.
 Карлович выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юханссон сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Х. Монако
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Э. Элескович
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ф. Прпич
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О. Эрнандес
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Р. Бопанна
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Монтаньес
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О. Рохус
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Т. Хаас
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= И. Карлович
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Н. Массу
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Берлок
| RD1-score11-1=61
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Й. Юханссон
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А. Клеман
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= М. Мирный
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= М. Рюдерстедт
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= К. Карлсен
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=64
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Х. Монако
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Ф. Прпич
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Монтаньес
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Т. Хаас
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= И. Карлович
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2= 
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Й. Юханссон
| RD2-score06-1= 
| RD2-score06-2= 
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А. Клеман
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= М. Рюдерстедт
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Х. Монако
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Т. Хаас
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=7
| RD3-team03= И. Карлович
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= А. Клеман
| RD3-score04-1=61
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=67
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Т. Хаас
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= И. Карлович
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный''' обыграли  Арно Клемана /  Микаэля Льодра со счётом 6-4, 6-4.
 Бьоркман выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 51-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бьоркман выигрывает местный турнир во второй раз (до этого в 2003 году с Тоддом Вудбриджем).
 Мирный выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 33-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма

 ATP Тур 2007

 Международная серия ATP

 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2007 года
2007